Sevesuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sevesuálui (ö i Finland), Lappland, Norra Lappland, 
 Seväsaari, ö, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar